Сауле () — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Бирсуатского сельского округа. Код КАТО — 114533500.

География 
Село расположено возле озера Котырколь, в западной части района, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к югу от административного центра района — город Степняк, в 17 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Бирсуат.

Абсолютная высота — 363 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +2,8°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +18,8°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,4°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 430 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: Кудукагаш — на юге, село Пригорхоз — на севере.

Близ села проходит автодорога республиканского значения — Р-6 «Макинск — Аксу — Торгай».

Население 
В 1989 году население села составляло 418 человек (из них казахи — 100 %).

В 1999 году население села составляло 427 человек (216 мужчин и 211 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 387 человек (197 мужчин и 190 женщин).

Улицы 

 ул. Айтима Амирова
 ул. Акана сери
 ул. Биржан сала

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты района Биржан сал